Ženská dvouhra Toray Pan Pacific Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do singlové soutěže tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla dánská světová šestka a dvojnásobná vítězka turnaje z let 2010 a 2016 Caroline Wozniacká, která titul obhájila a prolomila tak smůlu šesti prohraných finále v sezóně.

Wozniacká ve finále zdolala nenasazenou Rusku Anastasija Pavljučenkovovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, když v předchozích šesti finále neuhrála ani set. Vítězství představovalo dvacátý šestý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Po utkání Wozniacká uvedla: "Jsem šťastná, protože tohle vítězství pro mě moc znamená. Ve finále se mi nedařilo a jsem ráda, že se mi to povedlo zlomit právě tady. Do Tokia se vždy vracím moc ráda a za rok to nebude jiné."

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2017
Tenis v Japonsku v roce 2017